El nombre Tarquini puede referirse a:
 Gabriele Tarquini (Giulianova, 2 de marzo de 1962), un piloto italiano de automovilismo de velocidad.
 Jonatan Tarquini (Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 27 de junio de 1994), un futbolista argentino.
 José Miguel Tarquini (3 de mayo de 1946- 5 de febrero de 1976), un periodista argentino de ideología nacionalista.
 Vittoria Tarquini „la Bombace“ (ca. 1670-1746), cantante de ópera italiana del barroco.